Драгома́нов — фамилия; имеет женскую форму Драгоманова. Известные носители:

 Драгоманов, Михаил Петрович (1841—1895) — украинский учёный и критик, публицист, историк, фольклорист, общественный деятель, основатель украинского социализма.
 Драгоманов, Пётр Якимович (1802—1860) —  литератор, переводчик.
 Драгоманов, Яков Якимович (1801—1840) — прапорщик Полтавского пехотного полка, декабрист, дядя Михаила Петровича Драгоманова.

Драгоманова 
 Драгоманова, Ольга Петровна (более известна под фамилией Косач; 1849—1930) — украинская писательница, публицист, этнограф, член-корреспондент АН УССР.